Název Perná má více sídel:
 Perná, obec v okrese Břeclav
 Perná (Orlické Podhůří), část obce Orlické Podhůří v okrese Ústí nad Orlicí
 Perná (Lešná), část obce Lešná v okrese Vsetín

Externí odkazy